Phonetica 
 ist der Name einer Phono-Zeitschrift, siehe Phonetica (Zeitschrift)
 war die Unternehmens- und Markenbezeichnung eines Radiowerkes in Berlin-Weißensee der Loewe-Opta AG des Vorläufer des VEB Sternradio Berlin